Magariños Cervantes ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Magariños Cervantes (1825–1893), uruguayischer Politiker und Schriftsteller
 Francisco Magariños Cervantes, uruguayischer Politiker
 Juan A. Magariños Cervantes, uruguayischer Politiker
 Mateo Magariños Cervantes (1823–1884), uruguayischer Politiker